Fictie
 Thierry la Fronde, Franse tv-serie uit de jaren zestig van de twintigste eeuw

Geografie
 Arrondissement Château-Thierry, departement Aisne in Hauts-de-France
 Kanton Château-Thierry in bovengenoemde
 Château-Thierry, hoofdplaats van gelijknamig kanton
 Saint-Thierry, gemeente in Marne (Grand Est) genoemd naar de heilige Theuderik

Personen (achternaam)  
 Jean-Baptiste d'Omalius-Thierry (1779-1866), Belgisch politicus en lid van het Belgisch Nationaal Congres
 Gerard Jacobus Thierry (1880-1962), Nederlands hoogleraar
 Georges Thierry d'Argenlieu (1889-1964), priester
 Hendrik Thierry (1902-1976), Nederlands bedrijfseconoom en hoogleraar 
 Johannes Jacobus Thierry (1913-1999), Nederlands hoogleraar
 Jean-Jacques Thierry (1922-?), Frans schrijver
 Henk Thierry (1938), Nederlands arbeids- en organisatiepsycholoog en hoogleraar

Personen (voornaam) 
Thierry Aartsen (1989), Nederlands politicus voor de VVD
Thierry Baudet (1983), Nederlands politicus van Forum voor Democratie.
Thierry De Cordier (1954), Belgisch kunstenaar
Thierry Debels (1968), Belgisch schrijver
Thierry Henry (1977), Frans voetballer
Thierry Mugler (1948-2022), Frans couturier
Thierry Muller (1964), Frans componist
Thierry Neuville (1988), Belgisch rallyrijder
Thierry Siquet (1968), Belgisch voetballer
Thierry van Zuylen van Nyevelt van de Haar (1932-2011), Nederlands kunstverzamelaar